Weiser kan syfta på:

Conrad Weiser (1696–1760), en tysk nybyggare och indiantolk i provinsen Pennsylvania
Patrick Weiser (född 1971), en tysk fotbollsspelare
Weiser, Idaho – en ort